Насау има више значења:
 Насау
 Насау (Њујорк)
 Насау (Минесота)